Kerk van Wijnjeterp
Kerk van Duurswoude